Torsholm kan syfta på följande platser:

Åland 

 Torsholma (Brändö, Åland), ö, 
 Torsholm, udde på Fiskö (Brändö, Åland), 
 Torsholma (Hammarland, Åland), ö,